Васина Поляна — деревня в Инсарском районе Мордовии в составе Сиалеевско-Пятинского сельского поселения.

География 
Находится на правом берегу реки Исса на расстоянии примерно 1 километр по прямой на восток от районного центра города Инсар.

История 
Упоминается с 1869 года.

Население 

Постоянное население составляло 61 человек (русские 93 %) в 2002 году, 46 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Инсарского района